Арма́н Дезире́ де Виньеро́ дю Плесси́ (), герцог д'Эгийон и герцог д'Аженуа (duc d’Aiguillon и duc d’Agenois), известный в исторической литературе как герцог д'Эгильон, неверное написание Эгюийон (31 октября 1761 года, Париж — 4 мая 1800 года, Гамбург) — французский  государственный и политический деятель, марешаль де камп, приверженец Французской революции вплоть до 1792 года, депутат Учредительного собрания (1789—1791).

Биография 
Сын Эммануэля Армана д'Эгийона (1720-1788). Под влиянием просвещенческой литературы стал идейным противником абсолютизма. В Учредительном собрании примкнул к левым и вступил в бретонский, переродившийся в якобинский, клуб.

Эпоха Французской революции 
Самый богатый из феодалов, он был одним из первых, решившихся отказаться от всех чисто феодальных доходов, и в знаменитую ночь 4 августа 1789 года предложил отменить свободу привилегированных сословий от уплаты податей, все помещичьи и ленные права выкупить по оценке из 3,5%, а барщину и всякие другие личные повинности упразднить без выкупа.

По поводу вопроса о праве короля решать вопрос о войне и мире д’Эгийон (май 1790 г.) высказался за права Собрания, в июне того же 1790 г. горячо боролся за отмену дворянских титулов.

В 1792 году, командуя войсками в Поррантрюи (Porrentruy), д’Эгийон в письме к Барнаву порицал события 10 августа — штурм дворца Тюильри и арест Людовика XVI. Письмо было перехвачено, и он должен был бежать в Лондон, где эмигранты приняли его очень недружелюбно.

В конце жизни 
До конца жизни он оставался убеждённым конституционалистом. Наполеон, став первым консулом, разрешил ему вернуться во Францию, но он умер на пути в отечество.

Ссылки 
 

Пэры Франции
Депутаты Национального собрания от знати (1789—1791)
Французские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Французские эмигранты времён Французской революции
205